Desa Joho kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,89), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,51), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 110,15), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,12, long 110,80), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,60), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,57), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,84, long 111,23), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,56), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,92), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 112,06), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,86), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 111,94), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,78, long 111,44), 
 Desa Joho (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,86, long 111,59), 

Robotskapade Indonesienförgreningar